El Ermitano kan syfta på följande platser:

Honduras 

 El Ermitano (ort i Honduras), Departamento de Santa Bárbara,

Mexiko 

 El Ermitaño (ort i Mexiko, Delstaten Mexiko), Acambay de Ruíz Castañeda, 
 El Ermitaño (ort i Mexiko, Nayarit, Santa María del Oro), 
 El Ermitaño (ort i Mexiko, Veracruz), Espinal, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar